Santa Maria de Vallbona (Argelers), al Rosselló
 Santa Maria de Vallbona de les Monges, a l'Urgell